Corbea este un nume de familie românesc care se poate referi la:

 Andrei Corbea Hoișie
 Dumitru Corbea
 Teodor Corbea

Vezi și 
 Corbu (nume de familie)
 Corban (nume de familie)

 Listă de nume românești - litera C

Nume de familie românești